Gong fait notamment référence à :

Nom de famille 

 Alfred Gong (1920-1981), écrivain et poète américano-roumain. 
 Sherry Gong, mathématicienne américaine.
 Yuan Gong (1961-), artiste plasticien chinois.
 Gong Li (1965-), actrice chinoise. 
 Gong Li (1999-), karatéka chinoise.
 Gong Hyo-jin (1980-), actrice sud-coréenne.
 Gong Hyo-suk (1986-), coureur cycliste sud-coréen.
 Gong Sun-ok (1963-), écrivaine coréenne.
 Gong Xiangyu (1997-), volleyeuse chinoise.

Divers 
 le gong, instrument de musique ;
 Gong principal affluent du  fleuve Gan  qui coule dans la province chinoise du  Jiangxi ;  
 le xian de Gong, subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.
 Gong, un groupe progressif britannique;
 Pierre Moerlen's Gong, groupe jazz fusion britannique dérivé du précédent
 Gong, chaîne d'IPTV ;
 Revue trimestrielle de l'Association Française de Haïku (AFH)
 Groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe (GONG), mouvement indépendantiste guadeloupéen créé en 1963.
 Gong Runbo, tueur en série chinois décédé en 2007.
 GONG est une organisation non gouvernementale qui contrôle les élections croates.
 Gong, une chaîne de télévision.
 (21523) GONG : astéroïde.
 GONG, Global Oscillations Network Group est un réseau terrestre d'étude des vibrations du Soleil. Il comprend six instruments identiques implantés à Hawaï, en Californie, au Chili, aux îles Canaries, en Inde et en Australie.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme